El apellido Hunziker puede referirse a:
 Hans Hunziker (1878-1941), médico suizo.
 Armando Theodoro Hunziker (1919-2001), botánico argentino.
 Juan Héctor Hunziker (1925-2003), botánico y genetista argentino.
 Michelle Hunziker (* 1978), modelo y presentadora de televisión suiza.